DJ, MC és Hip Hop aktivista. A 80-as évek elején begyűrűző „breaktánc-láz” és a hozzátartozó zenei hangzásvilág hatására kezdett a hip hop kultúrával foglalkozni.

1988-tól gyűjti a vinyl lemezeket és jelenleg közel 10.000 példányra tehető a hanglemez és CD gyűjteménye. A hazai hip hop zászlóhordozójaként 1992 óta napjainkig, főleg Budapesten, folyamatosan szervez saját tematikus klubesteket. Kevés olyan budapesti klub és vidéki nagyváros van, ahol még nem masszírozta a lemezeket. Gyakran fellép hazai és külföldi előadók előtt. A zenélés mellett rádiózással és újságírással is foglalkozik. 2000-ben első helyezést ért el a Mikrofon Party Freestyle döntőn. A magyar DMC DJ bajnokságokon kétszer indult: csapatként BP Boogie Crew-val (DJ DiJoint, DJ Def) 2001-ben és egyéni kategóriában 2003-ban. Munkásságát 2009-ben a hiphop.hu életműdíjjal jutalmazta. Minden fellépésén és más lehetséges platformon hangsúlyozza „vinyl only” DJ szettjeivel a szubkultúra eredetiségének megőrzését.

Forrás